Tunbridge Wells puede hacer referencia a:

 Tunbridge Wells, un distrito con el estatus de municipio ubicado en el condado de Kent (Inglaterra);
 Royal Tunbridge Wells, pueblo y sede administrativa del distrito anterior;
 Tunbridge Wells, una estación de ferrocarril ubicada en el pueblo anterior; o
 Tunbridge Wells, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.